Венустиа́но-Карра́нса, иногда транскрибируется как Венустья́но-Карра́нса () — распространённый в Мексике топоним, в честь президента Венустиано Каррансы:

 Венустиано-Карранса — муниципалитет в штате Мичоакан;
 Венустиано-Карранса — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Венустиано-Карранса — муниципалитет в штате Пуэбла;
 Венустиано-Карранса — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Венустиано-Карранса — муниципалитет в штате Чьяпас;
 Венустиано-Карранса — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Венустиано-Карранса — населённый пункт в муниципалитете Вьеска штата Коауила.

 Венустиано-Карранса — прежнее название муниципалитета и города Сан-Габриель (San Gabriel) в штате Халиско.
Венустиано-Карранса — населенный пункт в муниципалитете Мехикали штата Нижняя Калифорния.

 Венустиано-Карранса — одна из 16 административно-территориальных единиц (delegación Venustiano Carranza) в федеральном округе.

 Венустиано-Карранса — аэропорт города Монклова, штат Коауила.

Кроме того, в ряде городов Мексики именем президента Венустиано Каррансы названы улицы и проспекты.